Ariza bezeichnet:

 Ariza (Saragossa), eine Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien

Ariza ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cabello Ariza (* 1982), spanischer Poolbillardspieler
 Julián Ariza (* 1934), spanischer Gewerkschafter
 Kristen Ariza (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Schauspielerin
 Miriam Ariza (* 1940), dominikanische Pianistin und Musikpädagogin
 Natalia Ariza (* 1991), kolumbianische Fußballspielerin
 Óscar Ariza (* 1999), venezolanischer Wasserspringer
 Tatiana Ariza (* 1991), kolumbianische Fußballspielerin
 Trevor Ariza (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler